Alessandrino steht für:

 Alessandrino, Verkleinerungsform des Namens Alessandro
 Alessandrino (Rom), Quartier der Stadt Rom, Italien
 Alessandrino (Piemont), geografische Region des Piemonts, Italien
 Alessandrino (Metro), Haltestelle der Linie C der Metro in Rom, Italien
 Acquedotto Alessandrino, römisches Aquädukt
 Alessandrino-Dialekt, Variante der piemontesischen Sprache